Ранчо лос Тамариндос има више значења:

 Ранчо лос Тамариндос (Куахиникуилапа), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ранчо лос Тамариндос (Игвала де ла Индепенденсија), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ранчо лос Тамариндос (Сан Маркос), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ранчо лос Тамариндос (Санто Доминго Чивитан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ранчо лос Тамариндос (Танлахас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику